Barbieri ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Barbieri (1903–??), argentinischer Ringer
 Antonio María Barbieri (1892–1979), Erzbischof von Montevideo und Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Arianna Barbieri (* 1989), italienische Schwimmerin
 Bruno Barbieri (* 1962), italienischer Sternekoch, Moderator und Gastwirt
 Bruno Barbieri (1918–1973), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Caterina Barbieri (* 1978), italienische Singer-Songwriterin siehe MissinCat
 Clelia Barbieri (1847–1870), italienische Ordensgründerin
 Erica Barbieri (* 1981), italienische Judoka
 Fedora Barbieri (1920–2003), italienische Opernsängerin
 Francisco Asenjo Barbieri (1823–1894), spanischer Komponist
 Gato Barbieri (1932–2016), argentinischer Filmmusikkomponist und Jazzmusiker
 Gioia Barbieri (* 1991), italienische Tennisspielerin
 
 Giulio Barbieri († 1681), Baumeister und Architekt des Barock
 Giuseppe Barbieri (1774–1852), italienischer Dichter und Kanzelredner
 Guido Barbieri, italienischer Automobilrennfahrer
 Guillermo Barbieri (1894–1935), argentinischer Tango-Gitarrist, Sänger und Komponist
 Johann Barbieri (1852–1926), österreichisch-schweizerischer Chemiker und Hochschullehrer
 Laurent Barbiéri (* 1960), französischer Turner
 Lidia Barbieri Sacconaghi (* 1945), italienische Skirennläuferin
 Marcello Barbieri (* 1971), italienischer Turner
 Marianna Barbieri-Nini (1818–1887), italienische Opernsängerin (Sopran) und Verdi-Interpretin
 Martino Barbieri († 1633), Baumeister und Architekt des Barock
 Melissa Barbieri (* 1980), australische Fußballspielerin
 Michael Barbieri, US-amerikanischer Kinderdarsteller
 Nando Barbieri (1907–1997), italienischer Autorennfahrer
 Ottavio Barbieri (1899–1949), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Paula Barbieri (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin
 Rachele Barbieri (* 1997), italienische Radsportlerin
 Raymond Barbieri (1961–1997), US-amerikanischer Sänger, Songwriter und Schlagzeuger
 Renato Barbieri (1903–1980), italienischer Ruderer
 Richard Barbieri (* 1957), englischer Synthesizer-Spieler, Keyboarder und Komponist
 Robert Barbieri (* 1984), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Veljko Barbieri (* 1950), kroatischer Autor
 Vicente Barbieri (1903–1956), argentinischer Journalist und Schriftsteller